Les  ou  forment un sous-ordre éteint et fossile de thérapsides herbivores ayant vécus du Permien moyen au Trias supérieur.

Étymologie 
Le nom du taxon, Anomodontia, signifie « dents anormales » en grec ancien.

Histoire évolutive
Ils sont très diversifiés durant le Permien moyen, y compris des formes primitives comme Anomocephalus et Patranomodon et divers groupes comme les venyukovioïdes et dromasauriens (aujourd'hui considéré comme paraphylétique). Les dicynodontes deviennent les herbivores les plus prospères et les plus abondants de la fin du Permien, remplissant des niches écologiques allant des grands migrateurs aux petits fouisseurs. Peu de familles de dicynodontes survivent lors de l'extinction Permien-Trias, mais une lignée (Kannemeyeriiformes) donne naissance à de grandes formes trapues qui deviennent les herbivores terrestres dominants jusqu'au Trias supérieur, lorsque des conditions changeantes les font décliner.

Classification

Voir aussi 

 Therapsida
 Neotherapsida

Liens externes

Notes et références

Notes

Références

 
Sous-ordre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Thérapside préhistorique (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Thérapside du Trias
Synapside préhistorique
Taxon fossile décrit en 1859